Трамвай-памятник — воссозданный трамвайный вагон, установленный в качестве памятника в центре города Выборга в сквере на Театральной площади в память о трамвайном движении, существовавшем с 1912 по 1957 год.

История 
Идея установки в Выборге трамвая в качестве достопримечательности обсуждалась в течение длительного времени. Окончательное решение было принято в 2017 году, когда Выборгский судостроительный завод согласился посодействовать практической реализации предложения. 

Поскольку ни один из трамваев, ездивших по улицам Выборга, не сохранился, было принято решение о воссоздании трамвая на основе экспонатов  городского музея Хельсинки, взяв за образец вагон шведско-немецкой компании ASEA/AEG, курсировавший в Выборге в 1912 году. В качестве места для установки памятника был выбран сквер на углу Крепостной и Пионерской улиц, где в 1920 году произошла  (когда погибло пять человек и около двадцати пострадало).

Торжественное открытие памятника состоялось третьего августа 2018 года в присутствии Н.И. Афанасьевой — одной из первых послевоенных вагоновожатых. Памятник-макет, выполненный на Выборгском судостроительном заводе из корабельной стали, поставлен на исторические рельсы, взятые в бывшем трамвайном депо Выборга. В соответствии с оригиналом на вагоне размещены маршрутные таблички с надписями на трёх языках (финском, шведском и русском): «Папула — Вокзал — Абоский мост» (в дореформенной орфографии). Помимо вагона, композиция включает две бронзовые скульптуры: при входе установлена статуя вагоновожатого, а на сцепном устройстве («колбасе») — статуя мальчика-безбилетника. Статуи выполнены скульптором Сергеем Астаповым. 

Памятная табличка, установленная внутри вагона, гласит:
ВЫБОРГСКИЙ ТРАМВАЙ

Передан в дар Выборгу в честь 725-летия основания города.

Макет трамвая воссоздан специалистами ПАО «Выборгский судостроительный завод» и активистами МОО «Молодёжная организация ПАО «ВСЗ».

Скульптурная композиция изготовлена Научно-производственным и коммерческим предприятием «ПИН»

Скульптор Сергей Астапов. Август 2018 года

В трамвайном вагоне разместилось небольшое кафе, получившее приз организованного Минпромторгом конкурса «Торговля России 2019» в номинации «Лучший нестационарный торговый объект России». Сам треугольный сквер, отделённый от основной части Театральной площади Банковским проездом, получил название Трамвайного.

Литература

Ссылки 

Выборгский судостроительный завод
Кафе России
Трамваи-памятники России
Памятники Выборга
Памятники городским жителям
Рестораны Выборга
Транспорт Выборга
Появились в 2018 году в России